

Cachoeira Dourada est une municipalité de l'État de Goiás
 Cachoeira Dourada est une municipalité de l'État du Minas Gerais

Homonymie de toponyme